Ipotești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ipotești (Olt)
 Ipotești (Suceava)